Grand Prix Francji 1907 (oryg. X Grand Prix de l’Automobile Club de France) – jeden z wyścigów Grand Prix rozegranych w 1907 wyróżniony mianem Grandes Épreuves.

Lista startowa

Wyniki

Wyścig 
Źródło: teamdan.com

Najszybsze okrążenie 
Źródło: teamdan.com

Przypisy 

Francja
1907 we Francji
1907